El nombre Alberto fue usado por cinco ciclones tropicales en el Océano Atlántico:

 Huracán Alberto (1982);
 Tormenta tropical Alberto (1988);
 Tormenta tropical Alberto (1994);
 Huracán Alberto (2000);
 Tormenta tropical Alberto (2006).